Bundestagswahlkreis 281 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Freiburg (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Calw (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Senftenberg – Calau – Spremberg (1990 bis 1998)